Роггентин (Миров) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания, район Мекленбургише-Зеенплатте.
 Роггентин (Росток) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания, район Бад-Доберан.